HMS Berkeley Castle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Berkeley Castle (1695) 
 HMS Berkeley Castle (K387)

Berkeley Castle